Тунисская Профессиональная лига 1 2006/2007 годов () — 52-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте rsssf.com
 Сезон 2006/07 на сайте goalzz.com

2006/2007
Тунис
Тунис
2006 год в Тунисе
2007 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007